Mariángeles Lázaro Guil (Almería,  es una escultora española, cuyo nombre artístico es GUIL. Ejerciendo su profesión desde muy joven, GUIL ha ganado numerosos concursos públicos para realizar obras monumentales de escultura y arquitectura singular, repartidas entre España, México, Italia e Israel.

Biografía 
Nació en Almería (Andalucía), convirtiéndose desde niña en la asistente de su primer maestro, el escultor granadino Francisco López Burgos.
Su temprano aprendizaje le permitió ingresar a la edad de 12 años en la Escuela de Arte de Granada. Más tarde estudió Bellas Artes en la Universidad de Sevilla y obtuvo en 1984 una beca para realizar un máster de "Escultura monumental y urbanística" en la Universidad Autónoma de México. En este país, ella será de nuevo la asistente de un segundo profesor, el escultor Mathias Goeritz.

GUIL ha expuesto sus esculturas tanto a nivel colectivo como institucional, en Canadá, Estados Unidos, México, Japón, Israel, Catar, Argelia, Francia, Mónaco, Suiza, Italia, Alemania, Países Bajos, Gran Bretaña, Marruecos, Portugal y España. Siendo una artista principalmente del ámbito público urbano, no hay muchos museos que exhiban sus obras.

En 2001 inició la restauración de una copia fiel de la Piedad de Miguel Ángel, en la Catedral de Guadix (Granada), que había quedado medio destruida en la guerra civil española.

En su etapa más reciente, GUIL, es generalmente presentada como la única vanguardista andaluza del vigésimo siglo, autora de grandes obras de arte público de su generación. Se distinguen por estar inspiradas en las leyes de la física de la luz, creando un atractivo efecto dinámico, gracias a la abstracción geométrica en armonía con una policromía básicamente impresionista, que juega con la proyección de las sombras.

A la derecha, el monumento a la entrada este de Vícar en Almería, obra realizada en 2007 por Guil.

En 2012 realiza la obra pública "La Luz del Mediterráneo", trabajando con el espacio exterior del Palacio de Justicia de Gela, en Italia.

Referencias

Enlaces externos 
 GUIL –ART∑ ~ contempor-áneo
 https://www.arteinformado.com/guia/f/m-angeles-lazaro-guil-guil-7752
 http://www.calameo.com/read/00237509500173af1a835.
 http://www.guildart.fr/PBCPPlayer.asp?ID=1123544.
 http://www.guiarepsol.com/es/turismo/destinos/vuelta-al-mundo-por-espana/granada/la-piedad-de-guadix/.
 http://sculpture.artelista.com/

Escultores de España del siglo XX
Personas de Almería
Españolas del siglo XXI